Термин «оперная реформа» употребляется в музыковедении для обозначения радикальных изменений в оперной драматургии XVIII-XIX веков, связанных с именами нескольких композиторов:

 Оперная реформа Глюка
 Оперная реформа Вагнера

Реже термин «оперная реформа» связывается с именами Вольфганга Амадея Моцарта, Модеста Мусоргского, Джузеппе Верди.